The B-52s («Би-Фифти-Ту-з») — американская рок-группа новой волны, основанная в 1976 в городе Атенс (штат Джорджия) Фредом Шнейдером, Кейт Пирсон, Китом Стриклендом, Синди Уилсон и Рики Уилсоном (последний умер в 1985 году). Группа сравнительно быстро получила известность благодаря необычному стилю, в котором соединились панк-рок, фанк, диско, китчевая образность и абсурдный юмор в текстах, а кроме того оригинальный ретроимидж (причёски Кейт и Синди как раз и назывались Б-52 — в честь бомбардировщика Boeing B-52 — на сленге южных штатов). Дебютный альбом The B-52’s, в своё время ознаменовавший возрождение американской новой волны, которая к 1979 году стала утрачивать силу, сейчас считается культовой классикой.

25 марта 2008 года на EMI вышел седьмой альбом Funplex, первый после Good Stuff (1992).

Дискография

Студийные альбомы

Сборники

Синглы

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт The B-52s
 Официальный сайт (архивная версия). История группы 
 BBC Radio 2. Интервью с The B-52’s, 24 марта 2008 года.
 AMG: The B-52’s
 TrPress: The B-52’s

B-52’s
B-52’s
B-52’s
B-52’s
B-52’s
B-52’s
B-52’s
B-52’s
B-52’s